Carlo Virginio Franchi (* 1. Januar 1938 in Mailand; † 13. Januar 2021) war ein italienischer Autorennfahrer, der seine Rennen unter dem Pseudonym Gimax bestritt.

Karriere im Motorsport 
Carlo Franchi begann in den frühen 1960er-Jahren mit dem Motorsport und blieb als Rennfahrer bis 1984 aktiv. Erste Rennen fuhr er 1963 in der italienischen Formel-Junior-Meisterschaft und beteiligte sich an Formel-3- und Formel-2-Rennen. Die Monoposto-Karriere des Mailänders blieb bis auf den Gesamtsieg in der italienischen Formel-2-Meisterschaft 1965 wenig erfolgreich und ist statistisches Stückwerk. Einmal versuchte er auch sich für einen Weltmeisterschaftslauf der Formel 1 zu qualifizieren. Für den Großen Preis von Italien 1978 bekam er, finanziert von einem italienischen Werkzeughersteller, ein Cockpit im Team von John Surtees. Zu Hilfe kam auch der Umstand, dass Surtees-Werksfahrer Rupert Keegan verletzt und somit ein Platz frei war. Im Training fuhr Franchi passable Rundenzeiten, verpasste die Qualifikation fürs Rennen aber um 0,8 Sekunden. Auch die Einsätze in der Aurora-AFX-Formel-1-Serie 1979 und 1980 blieben ohne nennenswerte Ergebnisse.

Weit erfolgreicher war er im Sportwagensport. In den späten 1970er-Jahren wurde er Werksfahrer bei Osella und dominierte die Rennen der italienischen Gruppe-6-Meisterschaft fast nach belieben. 1981 und 1982 ging er für das Team von Enzo Osella auch in der Sportwagen-Weltmeisterschaft an den Start. Sowohl beim 1000-km-Rennen von Monza 1981 als auch beim 6-Stunden-Rennen von Pergusa 1981 erreichte er gemeinsam mit Luigi Moreschi auf einem Osella PA9 den dritten Rang in der Gesamtwertung.

Franchi starb im Januar 2021 im Alter von 83 Jahren.

Statistik

Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft

Literatur 
 Peter Higham: The Guinness Guide to International Motor Racing. A complete Reference from Formula 1 to Touring Car. Guinness Publishing Ltd., London 1995, ISBN 0-85112-642-1.

Weblinks 

 Carlo Franchi in der Driver Database (englisch)
 Carlo Franchi bei Racing Sports Cars (englisch)

Einzelnachweise 

Rennfahrer (Italien)
Sportwagen-WM-Rennfahrer
Italiener
Geboren 1938
Gestorben 2021
Mann